Debono (patronyme)
 Andrea Debono, marchand maltais, explorateur du Nil Blanc et de l'Afrique.
 Claire Debono (née en 1979), chanteuse maltaise, soprano.
 Giovanna Debono (née en 1956), femme politique maltaise, ministre de Gozo.

Patronyme maltais

:en:Debono